Francisco Aguilar Fernández, ex calciatore spagnolo
Francisco Javier Aguilar, calciatore spagnolo
Francisco Danilo Aguilar, calciatore guatemalteco